ФК Младост може бити један од фудбалских клубова:

 ФК Младост 1976 Биљег
 ФК Младост Апатин
 ФК Младост Барошевац
 ФК Младост Батуловце
 ФК Младост Батушинац
 ФК Младост Бачки Јарак
 ФК Младост Бачки Петровац
 ФК Младост Бегаљица
 ФК Младост Богутово Село
 ФК Младост Босилеград
 ФК Младост Велика Обарска
 ФК Младост Гацко 
 ФК Младост Доња Слатина
 ФК Младост Драчић
 ФК Младост Кончарево
 ФК Младост Котор Варош
 ФК Младост Крушчић
 ФК Младост Лончари
 ФК Младост Лучани
 ФК Младост Мала Иванча
 ФК Младост Медошевац
 ФК Младост Нови Сад
 ФК Младост Омољица
 ФК Младост Подгорица
 ФК Младост Рогатица
 ФК Младост Сандићи
 ФК Младост Смедеревска Паланка
 ФК Младост Тишина
 ФК Младост Турија
 ФК Младост Чибутковица
 ФК Младост Универзал Лукс